Нормандская дыра:

 Нормандская дыра — французская традиция прерывания приёма пищи для выпивания маленькой порции алкоголя, обычно кальвадоса
 Нормандская дыра — французский кинофильм режиссёра Жана Бойера, выпущенный в 1952 году